Der Kanton Jarny ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Briey, im Département Meurthe-et-Moselle und in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen); sein Hauptort ist Jarny.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den Kantonen Conflans-en-Jarnisy (16 Gemeinden), Chambley-Bussières (9 Gemeinden) und Homécourt (9 Gemeinden).

Lage 
Der Kanton liegt in der Nordhälfte des Départements Meurthe-et-Moselle.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 34 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der vier Wahlpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Jean-Pierre Minella/Manuela Ribeiro (beide DVG) gegen Frédéric Dawiskiba/Joëlle Maltry (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 57,54 % (Wahlbeteiligung: 44,26 %).

Einzelnachweise 

Jarny